Сесе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Административный центр кантона Сесель. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01407.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

На востоке коммуны протекает река Рона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 942 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 617 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 485 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 78,6 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 485 активных жителей работали 422 человека (242 мужчины и 180 женщин), безработных было 63 (32 мужчины и 31 женщина). Среди 132 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 51 — пенсионерами, 50 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Сижсель (Бельгия)
  Фрегона (Италия, с 1992)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн